Warwick Swamp bezeichnet:

 Warwick Swamp (Fluss), einen Fluss im Sussex County, Virginia  
 Warwick Swamp (Sumpfgebiet), ein historisches Sumpfgebiet im Berkeley County, South Carolina